Pedrão – comune di Bahia (Brasile)
 Pedro Henrique de Oliveira Correia, meglio noto come Pedrão – calciatore brasiliano
 Christiano Florêncio da Silva, detto Pedrão – calciatore brasiliano